«Йёнчёпингс Сёдра ИФ» () — шведский футбольный клуб из Йёнчёпинга, основанный в 1922 году. Высшее достижение клуба — серебряные медали чемпионата Швеции в сезоне 1949/50. В настоящее время выступает в Аллсвенскан.

Достижения 
 Суперэттан
  Победитель (1): 2015

Текущий состав 
По состоянию на 14 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Швеции